A Cho jelentheti a következőket:

 Cso, koreai vezetéknév
 Csho, koreai vezetéknév
 Cho, a Csuo kínai vezetéknév egyfajta latin betűs átírása
 Csó, japán színész